Yerba de ballesteros puede referirse a:
 El nombre común de la planta Heléboro verde; o
 El nombre común de la planta Veratrum album.